Shane Lechler (né en 1976), joueur américain de football américain
 Walther H. Lechler (1923-2013), neuropsychiatre et psychothérapeute allemand